Příjmení Woodruff nese více osobností:

 Chris Woodruff (* 1973) – americký tenista
 John Woodruff (1915–2007) – americký atlet
 Tom Woodruff mladší (* 1959) – americký kaskadér, tvůrce vizuálních efektů, maskér, režisér, scenárista a herec